Il singolare del torneo di tennis Portschach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Van Garsse che ha battuto in finale Jean-Baptiste Perlant 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Christophe Van Garsse (Campione)
 Horst Skoff (semifinali)
 Jean-Baptiste Perlant (finale)

 Francisco Cabello (secondo turno)
 Nicklas Timfjord (primo turno)
 Branislav Galik (quarti di finale)
 Jaymon Crabb (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Portschach Challenger 1997